Parkexpressie is een cultuurcentrum in Alphen aan den Rijn waar sinds begin jaren 70, toen nog onder de naam Expressie 70, culturele activiteiten worden georganiseerd. 
Sinds 1989 opereert de organisatie in de voormalige Wilhelminaschool voor meisjes van de Marthastichting gelegen in park Rijnstroom.

Het is de grootste kunstinstelling van Alphen aan den Rijn en trekt jaarlijks 55.000 bezoekers.

In het gebouw zijn diverse kunst- en cultuurelementen samengebracht:
 Parkexpressie organiseert cursussen en workshops om bezoekers actief en/of passief deel te laten nemen aan creatieve- en cultureel kunstzinnige activiteiten.
 Parkfilmhuis vertoont onder meer arthousefilm (cross-overfilm) en documentaires. De bioscoop heeft 73 zitplaatsen.
 Parktheater verzorgt per jaar tegen de 40 lezingen, en cabaret- (folk)muziekavonden. Het theater heeft 214 zitplaatsen.

Externe link
 www.parkexpressie.nl

Cultuur in Alphen aan den Rijn